Иван Максимович Литвин (8 декабря 1925, село Максимовка, Черниговская область, УССР — 21 апреля 2000, Чернигов, Украина) — советский старший сержант, командир миномётного расчёта 519-го стрелкового полка, 81-й стрелковой дивизии, 38-й армии, 1-го Украинского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился 8 декабря 1925 года в cеле Максимовка, Черниговская область, Украинская ССР в крестьянской семье. В 1941 году после окончания семи классов работал в колхозе.

С 1943 года призван в ряды РККА и  направлен в действующую армию — миномётчик, командир миномётного расчёта 519-го стрелкового полка, 81-й стрелковой дивизии, 38-й армии, воевал на 1-м Украинском фронте, участвовал во всех наступательных операциях своего полка и дивизии.

С 24 на 25 января 1945 года командир миномётного расчёта старший сержант И. М. Литвин в бою у города Кенты при отражении вражеской контратаки уничтожил пулемёт с расчётом и восемь гитлеровцев. За это 14 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР И. М. Литвин был награждён  Орденом Славы 3-й степени.

13 марта 1945 года  старший сержант И. М. Литвин с расчетом подавил огонь вражеского пулемёта и истребил около пятнадцати пехотинцев, чем помог нашей пехоте отразить контратаку противника. 13 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР И. М. Литвин был награждён Орденом Славы 2-й степени.

2 мая 1945 года старший сержант И. М. Литвин вместе с расчётом  подавил четыре огневые точки противника и сразил свыше десяти вражеских солдат. 10 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР И. М. Литвин был награждён Орденом Славы 2-й степени. 7 мая 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР И. М. Литвин  был перенаграждён Орденом Славы 1-й степени.

В 1948 года  старший сержант  И. М. Литвин был демобилизован из Советской армии. Работал заведующим сельским клубом. В 1975 окончил 10 классов Ичнянской средней школы № 1. С 1982 года жил в городе Ичня, с 1986 года — в городе Чернигов. Работал в ВОХР на Черниговской ТЭЦ. Умер 21 апреля 2000 года в городе Чернигове.

Награды

 Орден Славы I степени (1974)
 Орден Славы II степени (1945)
 Орден Славы III степени (1945)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Украинский орден Богдана Хмельницкого III степени (5.05.1999)
 Медали СССР

Примечания

Литература 
 
 Солдатская слава / Добров Б. И. Киев, 1987. С. 302-303;

Пехотинцы Великой Отечественной войны